Анастасия Римская (, Анастасия Младшая; † ок. 250 или 256) — раннехристианская преподобномученица. Память в Православной церкви совершается 29 и 30 октября по старому стилю (по юлианскому календарю), по новому стилю (по григорианскому календарю) соответственно 11 и 12 ноября, в месяцесловах константинопольского происхождения память Анастасии Римляныни указывается под 12 октября.

Согласно житию, Анастасия была знатной девушкой, осиротевшей в 3 года. Воспитывалась в женской христианской общине в окрестностях Рима под наставничеством старицы Софии. Она была красивой, и многие знатные патриции звали её к себе, но Анастасия всем отказывала. В 21 год её привели к градоначальнику Пробу, перед которым она открыто исповедала свою веру в Иисуса Христа и отвергла требование поклониться языческим богам и выбрать себе знатного мужа. Проб выставил её обнажённой перед народом, но Анастасия начала обличать градоначальника, и он подверг её истязаниям:

…она была растянута и привязана к четырём столбам вниз лицом; под неё подложили огонь с серой и смолой и мучили её снизу огнём и зловонным дымом, а по спине, без милости, били палками. Мучитель приказал вырвать у неё с пальцев ногти, потом отсечь её руки и ноги, а также выбить все её зубы.

Житие сообщает, что, несмотря на мучения, Анастасия не прекращала исповедовать Христа и обличать Проба. Во время этих пыток христианин Кирилл дал Анастасии воды за что был обезглавлен. После продолжительных мучений святую обезглавили, а тело бросили без погребения на съедение зверям. Однако её тело было найдено и погребено её наставницей Софией и другими местными христианами.

В житиях смерть Анастасии Римляныни относится ко времени правления различных императоров: Диоклетиана (в пространном житии Симеона Метафраста) и Деция и Валериана (краткие жития из минология Василия II и синаксаря Константинопольской церкви X века). Уже в ранних агиографических памятниках произошло смешение историй Анастасии Римляныни (называемой Старшей) и Анастасии Узорешительницы (называемой Младшей), что создаёт трудности с идентификацией их изображений, мощей и посвящённых им храмов.

Иконография Анастасии Римляныни схожа с изображениями Анастасии Узорешительницы, но Анастасия Старшая, хотя и имеет на некоторых изображениях в руках сосуд, изображается часто в монашеских одеждах.

Литература 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Преподобномученики
Обезглавленные святые
Христианские святые III века